Цечу:

 Цечу — ежегодные религиозные фестивали в Тибете, Бутане, Непале.
 Цечу ахкие — покинутый аул в Сунженском районе Ингушетии.